Aceasta este o listă de filme românești din 2002:

Lista

Note

Legături externe
Filme românești din 2002 la IMDb.com
Filme românești din 2002 la Cinemagia.ro

Filme din 2002Filme românești
România  
Liste de filme românești